Ribeirópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taguaí (ort), São Paulo, 
 Ribeirópolis (kommun), Sergipe, 
 Ribeirópolis (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar